de term in de biologische taxonomie en ecologie voor al het leven (zie aldaar)
Biota (Zaragoza), een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza